I nosaltres, per què no? (pel·lícula de 1981)
 I nosaltres, per què no? (pel·lícula de 1989)